Фрязево:

 Фрязево — посёлок в Ногинском районе Московской области.
 Фрязево — узловая железнодорожная станция Горьковского направления МЖД.